Aleksander Mrozowicki (1555–1600)
 Aleksander Mrozowicki (ok. 1674–1733)